Die Amtshauptmannschaft Meißen war ein Verwaltungsbezirk im Königreich Sachsen und im späteren Freistaat Sachsen. Ihr Gebiet gehört heute größtenteils zum Landkreis Meißen in Sachsen. Von 1939 bis 1952 hieß der Verwaltungsbezirk Landkreis Meißen.

Geschichte 
Die Amtshauptmannschaft Meißen wurde 1874 aus den Bezirken bzw. Teilen der Bezirke der Gerichtsämter Großenhain, Lommatzsch, Meißen, Moritzburg, Nossen und Wilsdruff gebildet. Die Stadt Meißen gehörte von 1915 bis 1946 nicht zur Amtshauptmannschaft und war in dieser Zeit bezirksfrei.

Die Amtshauptmannschaft erhielt zum 1. Januar 1939 die reichseinheitliche Bezeichnung Landkreis. 1952 erfolgte die Neugliederung des Landkreises Meißen in der DDR-Kreisreform. Nachfolger war der kleinere Kreis Meißen, Teile des bisherigen Kreises gingen an den Kreis Dresden-Land, Wilsdruff und Umgebung an den Kreis Freital, die Umgebung von Siebenlehn an den Kreis Freiberg.

Amtshauptleute und Landräte 
 1874–1877 Johann Theodor Schmiedel
 1877–1887 Hans Alexander von Bosse
 1887–1894 Hans Karl Hugo von Kirchbach
 1894–1903 Kurt Ludwig Viktor von Schroeter
 1903–1907 Karl Joseph Maximilian Lossow
 1907–1916 Maximilian Hermann Paul Alexander Freiherr von Oer
 1916–1919 Hugo Grille
 1919–1923 Hans Sievert
 1923–1933 Richard Schmidt
 1933–1945 Leonhard Reichelt

Geographie 
Die Amtshauptmannschaft hatte 1910 eine Fläche von ca. 683 km² mit etwa 131.100 Einwohnern. Sie bestand aus 272 Gemeinden, darunter die Städte Lommatzsch, Meißen, Nossen, Siebenlehn und Wilsdruff. Die Amtshauptmannschaft Meißen grenzte im Norden an die Amtshauptmannschaft Großenhain, im Osten und Süden an die Amtshauptmannschaft Dresden, im Südwesten und Westen an die Amtshauptmannschaften Döbeln, Freiberg und Oschatz.

Quelle 
 Archivverwaltung Sachsen

Literatur 
 Thomas Klein: Grundriß zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815–1945. Reihe B: Mitteldeutschland. Band. 14: Sachsen. Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg/Lahn 1982, ISBN 3-87969-129-0, S. 345–347.

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung des Königreiches Sachsen
 Amtshauptmann
 Amtshauptmannschaft Meißen 1910

Einzelnachweise 

Meissen
Meissen
Gegründet 1874